Dit is een lijst van planetoïden 12001-12100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 02 mei 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (12001) Gasbarini || 1996 ED9|| 12 maart 1996 || Spacewatch
|-
| (12002) Suess || 1996 FR1|| 19 maart 1996 || P. Pravec, L. Šarounová
|-
| (12003) Hideosugai || 1996 FM5|| 20 maart 1996 || T. Okuni
|-
| (12004) - || 1996 JW1|| 15 mei 1996 || NEAT
|-
| (12005) Delgiudice || 1996 KA3|| 19 mei 1996 || R. Weber
|-
| (12006) Hruschka || 1996 OO || 20 juli 1996 || L. Šarounová
|-
| (12007) Fermat || 1996 TD7|| 11 oktober 1996 || P. G. Comba
|-
| (12008) Kandrup || 1996 TY9|| 11 oktober 1996 || T. B. Spahr
|-
| (12009) - || 1996 UE || 16 oktober 1996 || T. Kobayashi
|-
| (12010) Kovarov || 1996 UN || 18 oktober 1996 || Kleť
|-
| (12011) - || 1996 VT5|| 14 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (12012) Kitahiroshima || 1996 VH8|| 7 november 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (12013) Sibatahosimi || 1996 VU8|| 7 november 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (12014) Bobhawkes || 1996 VX15|| 5 november 1996 || Spacewatch
|-
| (12015) - || 1996 WA || 16 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (12016) Green || 1996 XC || 1 december 1996 || P. G. Comba
|-
| (12017) - || 1996 XC1|| 2 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (12018) - || 1996 XJ15|| 10 december 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (12019) - || 1996 XF19|| 8 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (12020) - || 1996 XW19|| 11 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (12021) - || 1996 XX19|| 12 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (12022) Hilbert || 1996 XH26|| 15 december 1996 || P. G. Comba
|-
| (12023) - || 1996 YJ || 20 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (12024) - || 1996 YN2|| 28 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (12025) - || 1997 AJ1|| 2 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (12026) - || 1997 AV1|| 3 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (12027) Masaakitanaka || 1997 AB5|| 3 januari 1997 || N. Sato
|-
| (12028) Annekinney || 1997 AK7|| 9 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (12029) - || 1997 AQ22|| 11 januari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (12030) - || 1997 BF3|| 30 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (12031) Kobaton || 1997 BY4|| 30 januari 1997 || N. Sato
|-
| (12032) Ivory || 1997 BP5|| 31 januari 1997 || P. G. Comba
|-
| (12033) Anselmo || 1997 BD9|| 31 januari 1997 || M. Tombelli, U. Munari
|-
| (12034) - || 1997 CR || 1 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (12035) Ruggieri || 1997 CP13|| 1 februari 1997 || V. Goretti
|-
| (12036) - || 1997 CR19|| 11 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (12037) - || 1997 CT19|| 11 februari 1997 || T. Kojima
|-
| (12038) - || 1997 CE20|| 12 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (12039) - || 1997 CB22|| 13 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (12040) Jacobi || 1997 EK8|| 8 maart 1997 || P. G. Comba
|-
| (12041) - || 1997 EQ25|| 5 maart 1997 || T. Urata
|-
| (12042) Laques || 1997 FC || 17 maart 1997 || C. Buil
|-
| (12043) - || 1997 FN || 22 maart 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (12044) Fabbri || 1997 FU || 29 maart 1997 || M. Tombelli, G. Forti
|-
| (12045) Klein || 1997 FH1|| 30 maart 1997 || P. G. Comba
|-
| (12046) - || 1997 FQ4|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (12047) Hideomitani || 1997 GX3|| 3 april 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (12048) - || 1997 GW29|| 2 april 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (12049) - || 1997 GT32|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (12050) Humecronyn || 1997 HE14|| 27 april 1997 || Spacewatch
|-
| (12051) Pícha || 1997 JO || 2 mei 1997 || L. Šarounová
|-
| (12052) Aretaon || 1997 JB16|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (12053) Turtlestar || 1997 PK2|| 9 augustus 1997 || Starkenburg
|-
| (12054) - || 1997 TT9|| 5 oktober 1997 || L. Šarounová
|-
| (12055) - || 1997 YR11|| 30 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (12056) Yoshigeru || 1997 YS11|| 30 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (12057) Alfredsturm || 1998 DK1|| 18 februari 1998 || Starkenburg
|-
| (12058) - || 1998 DV11|| 24 februari 1998 || NEAT
|-
| (12059) du Châtelet || 1998 ED14|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (12060) - || 1998 FH2|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12061) Alena || 1998 FQ2|| 21 maart 1998 || T. Stafford
|-
| (12062) Tilmanspohn || 1998 FB10|| 24 maart 1998 || ODAS
|-
| (12063) - || 1998 FH11|| 22 maart 1998 || T. Kobayashi
|-
| (12064) Guiraudon || 1998 FZ15|| 28 maart 1998 || ODAS
|-
| (12065) Jaworski || 1998 FA33|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12066) - || 1998 FX39|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12067) Jeter || 1998 FH42|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12068) Khandrika || 1998 FZ53|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12069) - || 1998 FC59|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12070) Kilkis || 1998 FK63|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12071) Davykim || 1998 FV63|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12072) Anupamakotha || 1998 FA65|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12073) Larimer || 1998 FD66|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12074) Carolinelau || 1998 FZ68|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12075) Legg || 1998 FX69|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12076) - || 1998 FT70|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12077) - || 1998 FZ70|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12078) - || 1998 FJ72|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12079) Kaibab || 1998 FZ73|| 22 maart 1998 || LONEOS
|-
| (12080) - || 1998 FC111|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12081) - || 1998 FH115|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12082) - || 1998 FS118|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12083) - || 1998 FS121|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (12084) Unno || 1998 FL125|| 22 maart 1998 || T. Seki
|-
| (12085) - || 1998 HV19|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (12086) Joshualevine || 1998 HC22|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (12087) Tiffanylin || 1998 HB30|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (12088) Macalintal || 1998 HZ31|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (12089) Maichin || 1998 HO35|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (12090) - || 1998 HX36|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (12091) Jesmalmquist || 1998 HS96|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (12092) - || 1998 HH97|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (12093) Chrimatthews || 1998 HF99|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (12094) Mazumder || 1998 HX99|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (12095) Pinel || 1998 HE102|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (12096) - || 1998 HL120|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (12097) - || 1998 HG121|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (12098) - || 1998 HV122|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (12099) Meigooni || 1998 HQ124|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (12100) Amiens || 1998 HR149|| 25 april 1998 || E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten